Historia Plantarum steht für:
 Historia Plantarum (Cordus), postum veröffentlichtes Werk von Valerius Cordus
 Historia Plantarum (Gessner), unveröffentlichtes Werk von Conrad Gessner
 Historia Plantarum (Ray), Werk von John Ray
 Historia Plantarum (Theophrastos), Werk von Theophrastos von Eresos